Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andreas Maurer e Jörgen Windahl che hanno battuto in finale Gustavo Luza e Gustavo Tiberti '6–4, 3–6, 6–4.

Teste di serie

 Dan Cassidy /  Mel Purcell (primo turno)
 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (finale)

 Ronnie Båthman /  Carlos Di Laura (semifinali)
 Nelson Aerts /  Luiz Mattar (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1986